Pilar López (o María del Pilar) es el conjunto de un nombre propio Pilar y un apellido López que puede referirse a varios personajes:

 Pilar López Júlvez (1912–2008), bailaora española.
Pilar López Sancho (1953-), doctora en Ciencias Físicas y profesora de investigación del CSIC.
Pilar López Surroca (1946-2012), una periodista española.
 Pilar López de Ayala (1978–), actriz española.
Pilar López Álvarez (1970-), ejecutiva española.